

Patronymie 
 Anatole Litvak (1902-1974) est un réalisateur, producteur et scénariste américain.
 Sophie Litvak, née Simone Steur, mannequin puis journaliste, femme de Anatole Litvak, mariée en 1955.

Voir aussi 
 Litvaks
Patronyme juif